Пи́менов, Никола́й Васи́льевич:
 Пименов, Николай Васильевич (1914 — ?) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Пименов, Николай Васильевич (1906—1942) — политрук, похоронен в братской могиле в гор. Грозном.
 Пименов, Николай Васильевич (род. 1977) — российский учёный-ветеринар, профессор РАН.